Будивельник (от  — Строитель):

Спортивные команды 
 «Будивельник» — команда по баскетболу из города Киева.
 «Будивельник» — команда по хоккею с шайбой из города Киева.

Другое 
 «Будивельник» — в Киеве республиканское (УССР) издательство (с 1947 г.) производственно-технической литературы по вопросам строительства, архитектуры и коммунального хозяйства.

См. также 
 Строитель (значения)